Кессель (прізвище)  () — нідерландське прізвище. Існувала династія художників Кессель.

Відомі носії 

 Ієронімус ван Кессель старший
 Ян ван Кессель старший (1626—1629) — майстер натюрмортів
 Ян ван Кессель молодший (1654—1708) — художник, син Яна ван Кесселя старшого
 Фердинанд ван Кессель (1648—1696) — художник, син Яна ван Кесселя старшого